Amerikai Egyesült Államok
 Usk (Washington)

 Egyesült Királyság
 Usk (Egyesült Királyság)

 Kanada
 Usk (Kanada)

egyéb
Usk (folyó), Wales